Die Pacific Life Open 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Indian Wells. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 7. bis 18. März 2007 statt.

Im Einzel gewann Daniela Hantuchová gegen Swetlana Kusnezowa mit 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond / Samantha Stosur mit 6:3 und 7:5 gegen Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Indian Wells